Gartner Group

Pessoas
Gideon Gartner
Jo Gartner
Joseph Gärtner

Desambiguações de sobrenomes